Der Slalom im alpinen Skisport der Frauen bei den Olympischen Winterspielen 1976 wurde am 11. Februar im Axamer Lizum auf der Piste „Birgitzköpfl“ ausgetragen. Der Start befand sich auf einer Höhe von 1785 m, das Ziel auf 1610 m. Dies ergab eine Höhendifferenz von 175 m bei einer Streckenlänge von 400 m. 

Im ersten Lauf mussten 51 und im zweiten 52 Tore durchfahren werden.

Ergebnisse

Weblinks 

 

Slalom (Frauen)